«Кто я?», «Кто я» может иметь различные значения.

Кино:
 «Кто я?» — гонконгский фильм 1998 года.
 «Кто я?» — российский фильм 2010 года.
 «Кто я» () — немецкий фильм 2014 года.

Музыка:
 «Кто я?» — песня советской и российской рок-группы Nautilus Pompilius.